Иван Лопухи́н:
 Лопухин, Иван Владимирович (1756—1816) — русский государственный деятель и публицист.
 Лопухин, Иван Степанович  (?—1747)   — русский военный деятель, основной виновник раскрытия заговора Лопухиных.